Johann Gundling ist der Name folgender Personen:

* Johann Andreas von Gundling (* 1715), deutscher Militär
 Johann Jacob Gundling (um 1666–1712), deutscher Maler
 Johann Zacharias von Gundling (1745–1794), deutscher Rent- und Hofkammerrat in Amberg